Fårup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Fårup Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Fårup Sogn i Randers Kommune
 Fårup Kirke (Århus Kommune) – en kirke i Fårup Sogn i Aarhus Kommune